Kurortne (ukrainisch Курортне; russische Entsprechung Курортное/Kurortnoje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine. Er leitet sich vom deutschen Wort „Kurort“ ab:

Kurortne (Feodossija), Siedlung städtischen Typs im Stadtkreis von Feodossija, Autonome Republik Krim
Kurortne (Bilohirsk), Dorf in Rajon Bilohirsk, Autonome Republik Krim
Kurortne (Lenine), Dorf in Rajon Lenine, Autonome Republik Krim
Kurortne (Derhatschi), Dorf in Rajon Derhatschi, Oblast Charkiw
Kurortne (Bilhorod-Dnistrowskyj), Dorf in Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, Oblast Odessa
Kurortne (Smijiw), Siedlung in Rajon Smijiw, Oblast Charkiw

Siehe auch:
Kurort